Ostnovec je české jméno, kterým se označují dva rody afrických labyrintních ryb:
 Ctenopoma – ostnovec
 Microctenopoma – ostnovec, někdy též ostnoveček